Salticinae — подсемейство пауков из семейства пауков-скакунчиков. Крупнейшая в его состав подгруппа, включающая большинство его таксонов, более 5000 видов.

Распространение 
Встречаются повсеместно, в том числе в умеренных и арктических регионах.

Описание 
Представители подсемейства Salticinae имеют ряд общих черт, отличающих их от остальных Salticidae. У самок на педипальпе отсутствует коготь. Луковица пальп самцов базальных сальтицид имеет характерный срединный апофиз, отсутствующий у подсемейства, а цимбиум перетянут в голенном сочленении. Члены подсемейства также имеют более сложную систему трахей, которая может быть связана с их движениями, более резкими, чем у других сальтицид, что придает им узнаваемую походку.

Систематика 
Около 540 родов в 27 трибах и двух кладах (более 5,3 тыс. видов). Эта большая клада, известная в прошлом как «продвинутые сальтициды», «Salticine Division» или Salticoida, включает около 93 % известных видов семейства пауков-скакунчиков. Прежнее название Salticoida повторно применяется в новой классификации 2015 года к более узкой группе, исключая Amycoida, чтобы позволить этой крупной, давно признанной кладе получить формальный ранг подсемейства. Таким образом, Salticinae делится на две основные клады: Amycoida и Salticoida.

Внешняя филогения 
Рассматриваются в качестве продвинутой ветви на филогенетическом древе семейства пауков-скакунов. Подсемейство Hisponinae считается сестринской группой по отношению к подсемейству Salticinae.

Классификация 
Группа была впервые выделена в 1841 году английским натуралистом Джоном Блэкуоллом (1790—1881). В 2015 году канадский арахнолог Мэддисон провёл полную реклассификацию всего семейства пауков-скакунчиков, часть групп расформировал и определил подсемейство Salticinae в широком таксономическом объёме из 27 триб с 540 родами (более 5379 видов). Все трибы были сгруппированы в несколько клад.

Подсемейство Salticinae
 клада Amycoida (9 триб, 63 рода, около 430 видов)
 трибы: Amycini — Bredini — Gophoini — Huriini — Sarindini — Scopocirini — Simonellini — Sitticini — Thiodinini
 клада Salticoida (18 триб, более 400 родов, более 4800 видов)
 базальные 2 трибы (5 родов, около 70 видов)
 трибы: Agoriini — Baviini
 подклада Astioida (5 триб, 55 родов, около 580 видов)
 трибы: Astiini — Mopsini — Myrmarachnini — Neonini — Viciriini
 подклада Marpissoida (3 трибы, 90 родов, около 840 видов)
 трибы: Ballini — Dendryphantini — Tisanibini
 подклада Saltafresia (8 триб, 277 родов, около 3330 видов)
 базальные 3 трибы (49 родов, около 700 видов)
 трибы: Chrysillini — Hasariini — Nannenini
 субподклада Saltafresia/Simonida (5 триб, 228 родов, около 2600 видов)
 трибы: Aelurillini — Euophryini — Leptorchestini — Plexippini — Salticini

Примечания

Литература 
 Simon, E. (1901): Histoire naturelle des araignées 2(3): 381—668.

Ссылки 
 

Пауки-скакунчики